Доль-де-Бретань () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Иль и Вилен. Входит в состав округа Сен-Мало.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Баге-Морван, Баге-Пикан, Доль-де-Бретань, Ле-Вивье-сюр-Мер, Мон-Доль, Роз-Ландрьё, Шеррюэ, Эпиньяк.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В его состав вошли все коммуны упраздненных кантонов Плен-Фужер и Шатонёф-д’Иль-э-Вилен, а также три коммуны упраздненного кантона Канкаль.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики  за 2018 г.):

 Баге-Морван (1 705 чел.)
 Баге-Пикан (1 698 чел.)
 Бруалан (375 чел.)
 Вьё-Вьель (314 чел.)
 Доль-де-Бретань (5 714 чел.)
 Ирель (1 390 чел.)
 Ла-Бусак (1 199 чел.)
 Ла-Виль-эс-Ноне (1 222 чел.)
 Ла-Френе (2 554 чел.)
 Ле-Вивье-сюр-Мер (1 046 чел.)
 Ле-Тронше (1 167 чел.)
 Лильмер (362 чел.)
 Миньяк-Морван (4 040 чел.)
 Мон-Доль (1 076 чел.)
 Плен-Фужер (1 977 чел.)
 Плерге (2 756 чел.)
 Ро-Ландрьё (1 349 чел.)
 Ро-сюр-Куэнон (1 000 чел.)
 Сен (471 чел.)
 Сен-Бенуа-дез-Онд (986 чел.)
 Сен-Броладр (1 136 чел.)
 Сен-Гину (1 209 чел.)
 Сен-Жорж-де-Греэнь (367 чел.)
 Сен-Маркан (442 чел.)
 Сен-Пер-Марк-ан-Пуле (2 315 чел.)
 Сен-Сюльяк (925 чел.)
 Сужеаль (558 чел.)
 Тран-ла-Форе (587 чел.)
 Шатонёф-д’Иль-э-Вилен (1 715 чел.)
 Шеррюэ (1 097 чел.)
 Эпиньяк (1 422 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 30,6 % голосов против 27,6 % у Марин Ле Пен и 16,7 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 55,6 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 24,3 %, Марин Ле Пен – 23,5 %, Франсуа Фийон – 18,9 %, Жан-Люк Меланшон – 17,8 %; 2 тур: Макрон – 63,8 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 27,4 %, Николя Саркози — 27,2 %, Марин Ле Пен — 18,1 %; 2 тур: Олланд — 51,2 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Иль и Вилен представляют экс-мэр коммуны Шеррюэ, депутат Национального собрания Франции Жан-Люк Буржо (Jean-Luc Bourgeaux) и вице-мэр коммуны Миньяк-Морван Аньес Тутан (Agnès Toutant) (оба — Разные правые).

Ссылки 

Коммуны департамента Иль и Вилен